Ambatolampy ist eine Stadt in Madagaskar. 2005 lebten knapp 26.500 Menschen in der Stadt.

Geografie 
Die Gemeinde liegt im gleichnamigen Distrikt in der Region Vakinankaratra in der ehemaligen Provinz Antananarivo im Zentrum von Madagaskar. 

Die Hauptstadt Antananarivo liegt knapp 80 km nördlich, Antsirabe knapp 90 km südlich von Ambatolampy.

Klima 
In Ambatolampy herrscht subtropisches Gebirgsklima (Cwb). Die Jahresdurchschnittstemperatur beläuft sich auf 15,9 °C.

Wirtschaft und Infrastruktur 

Die Einwohner leben 53 % vom Anbau von Mais, Reis, Maniok und Kartoffeln. 37 % erwirtschaften ihren Lebensunterhalt im Dienstleistungssektor und 7 % vom Fischfang. In Ambatolampy findet man jedoch auch handwerkliche Herstellung von Aluminiumküchengeräten.

Verkehr 
Durch die Stadt führt die Route nationale 7.

Weblinks 

  Antsirabe-tourisme.com - Entdecken Sie Ambatolampy (französisch)

Einzelnachweise 

Ort in Vakinankaratra
Ort in Afrika